Атлегач :

 Атлегач — село в Янаульском районе Башкортостана.
 Атлегач — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае, Республике Татарстан.